

Список растений Австралии, описанных Фердинандом Мюллером, включая натурализованные виды

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Z 

Списки растений по регионам
Списки:Австралия
Флора Австралии